Campoalegrense – abitanti di Campo Alegre (Alagoas)
Campoalegrense – abitanti di Campo Alegre (Santa Catarina)
Campoalegrense – abitanti di Campo Alegre de Goiás
Campoalegrense – abitanti di Campo Alegre de Lourdes